Амшара:
 Амшара — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Амшара — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Амшара  — река в Витебской области Белоруссии.